

Patronyme 

patronyme composé
  ;

personnalités
 Charles Jean-Baptiste Amyot (1799-1866), juriste et entomologiste français ;
  (1818-1875), éditeur et libraire français ;
 Frank Amyot (1904-1962), céiste canadien ;
 Geneviève Amyot (1945-2000) poétesse et romancière québécoise ;
 Georges-Élie Amyot (1856-1930), homme d’affaires et homme politique québécois ;
 Guillaume Amyot (1842-1896), personnalité politique québécoise ;
  ;
 Yves Amyot (1969-), acteur québécois.

Toponyme 

 Lycée Jacques-Amyot, établissement d'enseignement français d’Auxerre ;
 Rivière Amyot, cours d'eau canadien de Montérégie ;
 Rue Amyot, voie française du  arrondissement de Paris.